Ґміна Вежбиця може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Вежбиця (Холмський повіт) — сільська ґміна у Люблінському воєводстві
 Ґміна Вежбиця (Радомський повіт) — сільська ґміна у Мазовецькому воєводстві